

Slott och borgar

Herrgårdar

 
 
Slott och herresäten i Värmland